(787) Moskva – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Hotel Moskva – hotel w Zlinie